Cryptosphaeria — рід грибів родини Diatrypaceae. Назва вперше опублікована 1863 року.

Класифікація 
До роду Cryptosphaeria відносять 58 видів:

Примітки 

Роди грибів
Сордаріоміцети